

Оризари () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Родопи.
 Оризари () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Твирдиця.